O Desafio Internacional de Tênis de 1904 foi a 4ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. A competição teve a equipe das Ilhas Britânicas como campeã.

Resultado 

1904
1904 no tênis